Im Gedenken an Wallenstein finden folgende Wallensteinfestspiele statt:

 die Wallensteinfestspiele in Altdorf bei Nürnberg, die seit 1894 alle drei Jahre im Sommer stattfinden,
 die Wallensteinfestspiele in Memmingen seit 1980, mit etwa 4.500 Teilnehmern das größte Historienspiel Europas

In Tschechien heißen die Festspiele Valdštejnské hry oder Valdštejnské slavnosti, sie finden in folgenden Orten statt:

 Cheb
 Jičín
 Frydlant

sowie

 die Wallensteintage in Stralsund, das größte historische Volksfest in Norddeutschland.